Шредерс — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шредерс, Александр Михайлович (1931 ― 2013) — советский и российский спортсмен, мастер спорта СССР по горнолыжному спорту, заслуженный тренер СССР по бобслею.
 Шредерс, Варвара Григорьевна (1852—1901/1902) — российский педагог, первый директор Владикавказской общественной библиотеки.